«Обученные», или «Старая школа»  () — американский ситком, премьера которого состоялась на телеканале ABC 9 января 2019 года. 11 мая 2019 года сериал был продлён на второй сезон, премьера которого состоялась 25 сентября 2019 года. 

21 мая 2020 года канал ABC закрыл телесериал после двух сезонов.

Сюжет 
Директор Джон Гласкотт, тренер Рик Меллор, учитель английского Чарли Браун и бывшая выпускница Лейни Льюис — настоящие кумиры учеников академии. Они учат их уму разуму и помогают справиться с неуверенностью в себе, проблемами со сверстниками и жизненными трудностями, параллельно устраивая свою личную жизнь и попадая в неловкие ситуации.

В ролях

Основной состав 
 Тим Медоуз — Директор Джон Гласкотт
 Брайан Коллен — Тренер Рик Меллор
 Кали Хоук — Вилма (2 сезон)
 Бретт Дир — Чарли Браун
 Эй Джей Мичалка — Лейни Льюис

Второстепенный состав 

 Леннон Парэм — Лиза Флемминг
 Стивен Табловоски — Эрл Болл
 Клэнси Браун — Мистер Клосби

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2019)

Сезон 2 (2019—2020)

Производство 
28 ноября 2018 года стало известно, что премьера сериала состоится 9 января 2019 года.

11 мая 2019 года сериал был продлён на второй сезон.

В марте 2020 года производство сериала было приостановлено из-за пандемии COVID-19.

21 мая 2020 года канал ABC закрыл сериал после двух сезонов, сделав 21-й эпизод финалом 2-го сезона сериала.

Отзывы критиков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы ABC Studios
Телесериалы США, завершённые в 2020 году